Людвиг Ланге:
 Ланге, Людвиг (1808—1868) — немецкий архитектор и художник.
 Ланге, Людвиг (1825—1885) — немецкий филолог.
 Ланге Людвиг (1863—1936) — немецкий физик.